Die Oblast Pasardschik () ist eine Verwaltungseinheit im Südwesten Bulgariens. Ihr größter Fluss ist die Mariza. Die größte Stadt der Region ist das gleichnamige Pasardschik. Hauptwirtschaftszweige sind Industrie und Tourismus.

Bevölkerung 
In der Oblast (Bezirk) Pasardschik leben 257.965 Einwohner auf einer Fläche von 4459 km².

Städte

Weblinks 
 Offizielle Seite der Oblast, bulgarisch

Einzelnachweise 

Pasardschik, Oblast